Women Men Marry – film del 1922 diretto da Edward Dillon
Women Men Marry – film del 1931 diretto da Charles Hutchison
The Women Men Marry – film del 1937 diretto da Errol Taggart